

Geografia
Repubblica Dominicana
 Pico Duarte – montagna della Cordillera Central
 Provincia di Duarte – provincia della Repubblica Dominicana
Stati Uniti d'America
 Duarte – città della Contea di Los Angeles (California)

Onomastica
 Duarte – forma portoghese del nome proprio di persona Edoardo

Persone
 Anselmo Duarte – regista, sceneggiatore e attore brasiliano
 Carlos Duarte – calciatore portoghese
 Gabriela Duarte – attrice brasiliana
 José Napoleón Duarte – politico salvadoregno
 Juan Pablo Duarte – politico dominicano
 María Eva Duarte de Perón, più nota come Evita Perón – attrice, politica, sindacalista e filantropa argentina
 Nicanor Duarte Frutos – politico paraguaiano
 Regina Duarte – attrice brasiliana
 Sérgio Valle Duarte – artista multimediale, fotografo brasiliano

Sportivi
 Andrés Duarte – calciatore paraguaiano
 Arsénio Duarte – calciatore portoghese
 Belfort Duarte – calciatore, allenatore di calcio e dirigente sportivo brasiliano
 Chris Duarte – cestista dominicano
 Daniel Duarte – calciatore britannico
 Fabio Duarte – ciclista su strada colombiano
 Jaime Duarte – calciatore peruviano
 Jesús Gámez Duarte – calciatore spagnolo
 John-Paul Duarte – calciatore britannico
 Léo Duarte – calciatore brasiliano
 Leonel Duarte – calciatore cubano
 Lerin Duarte – calciatore olandese
 Manuel Duarte – calciatore portoghese
 Néstor Duarte – calciatore peruviano
 Óscar Duarte – calciatore costaricano
 Paulo Duarte – calciatore e allenatore di calcio portoghese
 Rui Duarte – calciatore portoghese
 Vinícius Duarte – giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato italiano